Лос Арозалес има више значења:

 Лос Арозалес (Којука де Бенитез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Арозалес (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лос Арозалес (Лазаро Карденас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику